Rodijelj (Foča, BiH)
Rodijelj (Foča-Ustikolina, BiH)